Artisti e modelle (film 1955)
 titolo originale del film Artisti e modelle (film 1937)